een stad in Italië, zie Saluzzo (stad)
 het middeleeuwse markgraafschap Saluzzo
 de voetbalclub ACSD Saluzzo
 bisdom Saluzzo